Бјен се може односити на:

 Бјен (река), река у Француској
 Бил/Бјен, град у Швајцарској
 Бјен (Долина Аосте), насеље у Италији у округу Долина Аосте